Chilperik II van Bourgondië (ca. 440 – 493), koning van de Bourgondiërs
 Chilperik van Aquitanië (+632), koning van Aquitanië (632)
 Chilperik II der Franken (670-721), koning van het Frankenrijk (715-721)